Rumia hoffmanni är en flockblommig växtart som först beskrevs av Friedrich August Marschall von Bieberstein, och fick sitt nu gällande namn av Sergei Sergeevich Stankov. Rumia hoffmanni ingår i släktet Rumia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
hoffmanni